По данным The Plant List на март 2015 г.:
 Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid. — синоним Prunus cerasifera Ehrh.
 Padus racemosa (Lam.) Gilib. — синоним Prunus padus L.
 Padus racemosa subsp. petraea (Tausch) Dost l	— синоним Prunus padus subsp. borealis (Schübeler ) Cajander
 Padus racemosa var. pubescens (Regel & Tiling) C.K.Schneid. — синоним Prunus padus var. pubescens Regel & Tiling 
 Padus racemosa subsp. racemosa — синоним Prunus cerasifera Ehrh.
 Padus racemosa subsp. typica (C.K.Schneid.) Dost l — синоним Prunus padus L.

Примечания